Wolfgang Asmus ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Asmus (Jurist) (* 1946), deutscher Jurist, Landgerichtspräsident
 Wolfgang Dietrich Asmus (1908–1993), deutscher Archäologe